Heinz Bernhardt ist der Name folgender Personen:

* Heinz Bernhardt (Schriftsteller) (* 1924), deutscher Schriftsteller und Lyriker 
 Heinz Bernhardt (Fußballspieler) (* 1926), deutscher Fußballtorwart